El término congelador puede referirse a:

 congelador, electrodoméstico que sirve para congelar.
 Congelador, grupo musical chileno de rock.
 Congelador, álbum debut de 1998 de la banda anterior.